Фантастичната четворка е група от супергерои на Марвел Комикс.

Фантастичната четворка може да се отнася още за:

 Кино
 Фантастичната четворка, филм от 2005 година;
 Фантастичната четворка и Сребърния сърфист, филм от 2007 година;
 Фантастичната четворка, филм от 2015 година;

 Телевизия
 Фантастичната четворка, анимационен сериал (1967 – 1968);
 Фантастичната четворка, анимационен сериал от 1978 година;
 Фантастичната четворка, анимационен сериал (1994 – 1996);
 Фантастичната четворка, анимационен сериал (2006 – 2007).